De Baku Formule 2-ronde 2021 was de 3e ronde van het Formule 2-kampioenschap van 2021 en vond plaats op het Baku City Circuit van 4 tot en met 6 juni. Het liep ter ondersteuning van de Grand Prix van Azerbeidzjan van 2021 en omvatte drie races, waaronder de 100e FIA Formule 2-race op 5 juni voor sprintrace 2.

Achtergrond 
Matteo Nannini, die zich eerder had teruggetrokken uit de Formule 2 om zich te concentreren op het FIA Formule 3-kampioenschap, werd door Campos Racing opgeroepen om Gianluca Petecof te vervangen.

Classificatie

Kwalificatie

Sprint race 1 
Robert Shwartzman won zijn vijfde Formule 2-race.

* Felipe Drugovich eindigde aanvankelijk als negende, maar kreeg een straf van 10 seconden omdat hij in de eerste ronde een aanrijding met Liam Lawson veroorzaakte. Hij kreeg ook twee strafpunten op zijn racelicentie.

Sprint race 2

Feature race 

* Oscar Piastri kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een unsafe release tijdens zijn verplichte pitstop.** Matteo Nannini kwam niet aan de start van de feature race nadat hij tijdens de formatieronde zijn auto moest parkeren.

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2021